More and More steht für:

 More and More (Captain-Hollywood-Project-Lied), Lied der Dance-Band Captain Hollywood Project (1992)
 More and More (Jerome-David-Kern-Komposition), oscarnominiertes Lied von Jerome David Kern (1944)
 More & More AG, deutscher Damenbekleidungshersteller mit über 1.200 Fachhändlern in Europa mit Sitz in Starnberg